Walter Götze, Walter Goetze oder Walther Goetze ist der Name folgender Personen:

* Walter Götze (Prähistoriker) (1879–1952), deutscher Prähistoriker und Konservator 
 Walter Götze (Gitarrist) (1885–1965), deutscher Gitarrist, Musikpädagoge und Herausgeber
 Walter Götze (1902–1938), deutscher Krimineller, siehe Gebrüder Götze
 Walter Wilhelm Goetze (1883–1961), deutscher Komponist